Ramil Juldašev, ukrajinski hokejist, * 5. september 1961, Ukrajina

Juldašev je kariero začel v klubu Sokol Kijev v sovjetski ligi, kjer je bil v sezoni 1989/90 prvi strelec lige, v sezoni 1990/91 pa tako prvi strelec kot tudi prvi po točkah. Po treh sezonah pri klubu EHC Biel v švicarski ligi je igral še za klube Salavat Julajev Ufa v ruski ligi, HC Amiens v francoski ligi, HC Bolzano v italijanski ligi, EK Zell am See v avstrijski 2. ligi, Berkut Kijev in Ldinka Kijev v ukrajinski ligi ter CG Puigcerdŕ v španski ligi.

Za ukrajinsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih skupine C, v letih 1993, 1994 in 1995, kjer je skupno dosegel enaintrideset golov in deset podaj na sedemnajstih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 21
| 10
| 31
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 16
| 9
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 16
| 3
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 17
| 9
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 42
| 19
| 13
| 32
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 46
| 28
| 7
| 35
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 36
| 20
| 56
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 22
| 18
| 16
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 35
| 41
| 20
| 61
|
| 18
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 15
| 7
| 22
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 34
| 19
| 7
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 12
| 2
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ukrajina
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 95/96
|
| 21
| 8
| 4
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Amiens
| Francoska liga
| 96/97
|
| 11
| 8
| 4
| 12
|
| 4
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 96/97
|
| 17
| 9
| 6
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 97/98
|
| 19
| 30
| 30
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 98/99
|
| 36
| 46
| 34
| 80
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berkut Kijev
| Vzhodnoevropska liga
| 99/00
|
| 20
| 10
| 5
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ldinka Kijev
| Vzhodnoevropska liga
| 99/00
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Vzhodnoevropska liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kijev
| Vzhodnoevropska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Ukrajinska liga
| 01/02
|
| 11
| 9
| 7
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Vzhodnoevropska liga
| 01/02
|
| 14
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kijev
| Vzhodnoevropska 2. liga
| 03/04
|
| 4
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CG Puigcerdŕ
| Copa del Rey
| 03/04
|
| 2
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CG Puigcerdŕ
| Španska liga
| 03/04
|
| 11
| 18
| 7
| 25
|
| 4
|
| 6
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|-
| CG Puigcerdŕ
| Copa del Rey
| 04/05
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| CG Puigcerdŕ
| Španska liga
| 04/05
|
| 7
| 8
| 5
| 13
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| CG Puigcerdŕ
| Španska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 588
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" | 236
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
Seznam ukrajinskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ukrajinski hokejisti
Ukrajinski hokejski reprezentanti
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti HC Amiens
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti Berkut Kijev
Hokejisti Ldinka Kijev
Hokejisti CG Puigcerdŕ